Ла Валдивија има више значења:

 Ла Валдивија (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Валдивија (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику